IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» — международный стандарт финансовой отчетности, который обеспечивает раскрытие информации в финансовой отчетности организации, которая необходима для привлечения внимания к возможному влиянию связанных сторон, а также операций и незавершенных взаиморасчетов с такими сторонами, на её финансовое положение, прибыль или убыток, и действует с 01.01.1986 года, с изменениями от 01.01.2011 года, введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н.

Определения 
Связанная сторона — физическое лицо или компания, которая связана с компанией, подготавливающей финансовую отчетность.

Физическое лицо или его близкий родственник является связанной стороной, если это лицо:
 имеет контроль или совместный контроль над отчитывающейся компанией;
 имеет существенное влияние над отчитывающейся компанией;
 входит в состав ключевого управленческого персонала отчитывающейся компании или её материнской компании.

Компания является связанной стороной, если выполняется любое из следующих условий:
 данная компания и отчитывающаяся компания входят в одну группу;
 данная компания является ассоциированной или находящейся под совместным контролем;
 обе компании являются совместными предприятиями одного и того же третьего лица;
 одна из компаний является совместным предприятием, а другая — ассоциированной компанией одного и того же третьего лица;
 представляет собой план вознаграждений по окончании трудовой деятельности в интересах наемных работников отчитывающейся компании, или компании, связанной с отчитывающейся компанией;
 компания контролируется или находится под совместным контролем физического лица, который является связанной стороной;
 лицо, имеющее существенное влияние на компанию или входит в состав ключевого управленческого персонала компании (или её материнской компании).

Операция между связанными сторонами — передача ресурсов, услуг или обязательств между связанными сторонами, независимо от взимания платы.

Контроль — право на получение дохода от участия в компании, возможность влиять на этот доход, нести риски от участия в этом доходе при помощи осуществления своих полномочий.

Совместный контроль — контроль, закрепленный в договоре, когда решения принимается при единогласном решении всех сторон.

Существенное влияние — право участвовать в принятии решений по политике компании (не контроль или совместный контроль над политикой).

Ключевой управленческий персонал — лица, облеченные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля деятельностью компании, в том числе её директор (исполнительный или неисполнительный), члены совета директоров.

Близкие родственники (гражданский супруг и дети, дети гражданского супруга, иждивенцы и другие родственники) — члены семьи физического лица, которые могут оказывать влияние на это лицо, либо сами оказываются под его влиянием в процессе взаимодействия с организацией.

Не обязательно являются связанными сторонами:
 две организации, только потому что у них общий директор или другое лицо, входящее в состав ключевого управляющего персонала;
 два участника совместной деятельности только в силу того, что они вместе осуществляют контроль над совместной деятельностью;
 организации, предоставляющее финансовые ресурсы, профсоюзы, коммунальные службы и государственные учреждения и агентства просто в силу их обычного взаимодействия с организацией (несмотря на то, что они могут ограничивать свободу действий такой организации или участвовать в процессе принятия ею решений);
 отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, распространитель, или генеральный агент, с которым компания проводит сделку на крупную сумму, просто ввиду возникающей в результате этого экономической зависимости.

Раскрытие информации 
Раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности:
 взаимоотношения между связанными сторонами;
 взаимоотношения между материнскими и дочерними компаниями;
 наименование своей материнской компании, конечной контролирующей стороны.
 размер вознаграждения, выплачиваемого ключевому управленческому персоналу в совокупности:
 краткосрочные формы вознаграждения работникам (зарплата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни, участие в прибыли и премии, вознаграждения в неденежной форме);
 вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пенсии, иные пособия по выходу на пенсию, страхование жизни и медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности);
 иные виды долгосрочного вознаграждения работникам (оплачиваемый отпуск для работников, юбилейные выплаты или иные вознаграждения за выслугу лет, долгосрочные выплаты пособия по нетрудоспособности, участие в прибыли, премии и отложенные вознаграждения);
 выходные пособия;
 выплаты, основные на долевых инструментах.
 характер отношений со связанными сторонами:
 сумма осуществленных операций;
 сумма задолженности и связанные условия и детальные сведения о любых предоставленных или полученных гарантиях;
 резервы по сомнительным долгам, связанные с суммой непогашенных сальдо;
 расход, признанный в течение периода в отношении безнадежных или сомнительных долгов, причитающихся к получению от связанных сторон.

Отчитывающаяся компания освобождается от раскрытия информации в отношении операций и сумм задолженностей, если связанной стороной является:
 государство, если оно контролирует, совместно контролирует или значительно влияет на отчитывающуюся компанию;
 другая компания, потому что то же самое государство контролирует, совместно контролирует или значительно влияет на обе компании — на отчитывающуюся компанию и на другую компанию.

Но должна раскрыть следующее операции и непогашенные суммы задолженности:
 название государства и природу его отношений с отчитывающейся компанией (наличие контроля, совместного контроля или существенного влияния);
 природу и сумму каждой операции и для других операций, которые совокупно, но не индивидуально, значительны, — качественные или количественные показатели их величин.

Примечания 

Бухгалтерский учёт
МСФО